«Жити» — радянський пригодницький художній фільм 1933 року
 «Жити» — фільм-драма 1952 року японського режисера Акіри Куросави.
 «Жити» — російський кінофільм 2010 року.
 «Жити» — російський драматичний фільм 2012 року.